Helen Jacobs ha battuto in finale Hilde Sperling 6–2, 4-6, 7-5.

Tabellone principale

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1936